Кубок Сербії з футболу 2018–2019 — 13-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вчетверте поспіль здобув Партизан.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 вересня 2018

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 жовтня 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 листопада 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 листопада 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 березня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 квітня/15 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 квітня/15 травня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 

2018—2019
Сербія
Сербія
2018 у сербському спорті
2019 у сербському спорті